Мидуэй () — город в округе Уосатч, штат Юта, США. По состоянию на 2019 год, в нём проживало 5 280 человек.

История 
Почтовое отделение Мидуэй работает с 1864 года. Город так назван из-за своего центрального расположения в сельскохозяйственном районе.

География 
По данным Бюро переписи населения США, город имеет общую площадь в 14,37 км2. Он полностью располагается на суше.

Мидуэй находится во влажном континентальном климате.

Население

Политика 
Мидуэй управляется городским советом из пяти человек.

Примечания 

Населённые пункты, основанные в 1859 году
Города Юты
Населённые пункты округа Уосатч